Karlo I. može biti:

 Karlo Veliki 
 Karlo I. Robert, hrvatsko-ugarski kralj
 Karlo I., kralj Španjolske
 Karlo I., portugalski kralj
 Karlo I., kralj Engleske
 Karlo I., rumunjski kralj
 Karlo I., kralj Sicilije